Bar – stacja kolejowa w Czarnogórze
 Bar – stacja kolejowa na Ukrainie